Гай (Gaius; Caius, Γάιος Gaios; Gajus, Cajus) е малко мъжко име през Древен Рим.

Известни с това име:

 Гай Теренций Варон, консул 216 пр.н.е. и командир срещу Ханибал в битка при Кана
 Гай Марий (* 156, † 86 пр.н.е.), римски военачалник и държавник
 Гай Гракх (* 153, † 121 пр.н.е.), римски народен трибун
 Гай Юлий Цезар, римски диктатор (49 –15 март 44 пр.н.е.)
 Август (роден като Гай Октавий, * 63 пр.н.е., † 14 г.), римски император
 Гай (юрист) (130-180)

Други:

 Гай (Оренбургска област)
 Гай (Община Сребреница)
 Гай (Ханаан)
 Гай (манга) - герой на японската манга Наруто

Мъжки имена